As eleições municipais em Teresina em 1982 aconteceram em 15 de novembro, como parte das eleições municipais no Brasil naquele ano nos 23 estados e nos  territórios federais do Amapá e Roraima. No Piauí foram eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em 113 em 115 municípios do estado visto que por força do Ato Institucional Número Três, Teresina e Guadalupe teriam seus prefeitos nomeados por serem capital do estado e área de segurança nacional por sediar a Usina Hidrelétrica de Boa Esperança.

Naquele mesmo ano de houve eleições gerais no Piauí e como não dispunham de candidatos a prefeito os candidatos a vereador se apegaram aos postulantes a governador e assim o PMDB do senador Alberto Silva elegeu quatorze representantes contra cinco do PDS partido do deputado federal Hugo Napoleão, candidato apoiado pelo presidente João Figueiredo, governador Lucídio Portela e prefeito Jesus Tajra.

A vitória oposicionista na Câmara Municipal contrastou com o triunfo maciço do PDS no interior do estado onde o governo elegeu a maioria dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Vereadores eleitos
Em relação a 1976 o número de vagas subiu de 17 para 19.

Após as eleições estaduais de 2014 dois membros da "turma de 1982" estavam na ativa: os deputados estaduais Fernando Monteiro (PTB) e Themístocles Filho (PMDB).

Ligações externas
Acervo digital da Folha de S. Paulo Acesso em 20 de outubro de 2012.

1982
Teresina